Ганден Трипа (), также Геден Сертрипа Ринпоче ( — «Драгоценность на золотом троне, наделённом добродетелью») или Тричен Ринпоче  — «Драгоценность на великом троне») — титул духовного лидера школы тибетского буддизма гелуг, которая контролировала центральный Тибет с середины XVI века до середины XX-го. Ганден Трипа является настоятелем монастыря Ганден. Нынешним главой школы гелуг является 104-й Ганден Трипа, Кьябдже Джецун Лобсанг Тендзин Палзангпо, а не Далай-лама XIV, как часто ошибочно считается.

Ганден Трипа является выборной должностью, а не линией реинкарнации. Эта должность присуждается на основе конкурсного экзамена сроком на 7 лет.

Первым Ганден Трипа считается или основатель Гелуг Цонкапа (1357—1419), или его преемник Гьялцаб Дже, который после ухода Цонкапы стал настоятелем монастыря Ганден.

Список Ганден Трипа

1—25

26—50

51—75

76—104

Примечания 

Списки:Тибет